Die Färöische Fußballmeisterschaft der Frauen 1985 wurde in der 1. Deild genannten ersten färöischen Liga ausgetragen und war insgesamt die erste Saison.

Der Meister wurde nach dem Absolvieren der Ligaspiele in einem Endspiel, welches B36 Tórshavn für sich entschied, ermittelt. Absteigen mussten hingegen LÍF Leirvík, TB Tvøroyri, SÍ Sumba und GÍ Gøta II, zusätzlich zog sich NSÍ Runavík vom Spielbetrieb zurück. GÍ Gøta II blieb über die gesamte Spielzeit ohne Punktgewinn. Ohne Punkt blieben ansonsten nur MB Miðvágur (1986 und 1991), KÍ Klaksvík (1987), NSÍ Runavík (1989) sowie Skála ÍF (1998).

Die Torquote betrug 4,19 pro Spiel. Den höchsten Sieg erzielte B36 Tórshavn mit einem 12:0 im Auswärtsspiel gegen GÍ Gøta II, was zugleich das torreichste Spiel darstellte.

Modus 

In der 1. Deild wurden die Mannschaften zunächst in zwei Gruppen eingeteilt. Dort spielte jedes Team an zehn beziehungsweise zwölf Spieltagen jeweils zwei Mal gegen jedes andere. Die punktbesten Mannschaften jeder Gruppe spielten in einem Endspiel den Meister aus, die beiden letztplatzierten Mannschaften jeder Gruppe stiegen in die 2. Deild ab.

Abschlusstabellen

Gruppe A 

|}

Spiele und Ergebnisse

Gruppe B 

|}

Spiele und Ergebnisse

Endspiel

Weblinks 

  (färöisch)

1985
Faroische Fussballmeisterschaft Der Frauen 1985